Nieuwe Kerk – jeden z kościołów w Amsterdamie, zbudowany w XV wieku
 Nieuwe Kerk – kościół w stylu gotyckim w holenderskim mieście Delft
  – kościół wybudowany w Hadze w latach 1649–1656